Santoni S.P.A. (Сантони) — итальянская компания по производству обуви ручной работы класса люкс и модный бренд. 

Santoni — это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Santoni (Сантони). Основал компанию Андреа Сантони со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

История 
История компании Santoni S.P.A. началась в 1975 году, когда супруги Андреа и Роза Сантони начали свой собственный бизнес. Сейчас компанией управляет второе поколение династии Сантони — Джузеппе Сантони (Giuseppe Santoni) и его сестра Иления Сантони (Ilenia Santoni).

Изначально компания, в первые годы представлявшая собой мини-ателье по изготовлению обуви, специализировалась только на мужской обуви. Только через несколько лет появилась линия обуви для женщин. А первая линия для детей появилась в 2000-х годах.

С 2002 года компания официально выходит на российский рынок, а первый магазин марки открыт в России в 2003 году.

В 2006 году компания Santoni S.P.A. совместно с Mercedes-AMG выпустили специальную линию спортивной обуви Santoni for AMG.

На 2008 год эксклюзивная обувь Santoni представлена в Нью-Йорке, Токио, Риме, Милане, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Интересные факты 

 Фирменный стиль Сантони — окрашивание обуви вручную. По словам управляющего директора компании Джузеппе Сантони в интервью газете РБК daily, «люди стремятся к оригинальности, неповторимости своих вещей, а что может быть более индивидуальным, чем пара обуви, подобной которой ни у кого больше не будет — ведь повторить рисунок, нанесенный руками ремесленника, невозможно».
 Производство обуви Santoni сконцентрировано в Италии, в районах Corridonia, Macerata, Marche — столицах обувного дела.
 Первый монобрендовый бутик Santoni был открыт в России в 2003 году, а в 2006 году появился четвертый бутик Santoni в Москве.
 На презентации новой линии украшений Montblanc в ледяном дворце Шамони, Наоми Кэмпбелл появилась в босоножках Santoni за 3,5 миллиона евро. 
 Специально для Олимпийских игр 2008 в Пекине компания Сантони выпустила коллекцию Santoni Club — Santoni Olympic. Это мокасины из мягкой кожи на удобной подошве, украшенные сбоку вышитым девизом Олимпиады-2008 в Пекине («One world One dream» («Один мир, одна мечта»)) и пятью Олимпийскими кольцами на передней части обуви.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Santoni S.P.A.
 Интервью главы компании Santoni для журнала GQ — Джузеппе Сантони
 «Русские предпочитают классику» — интервью Джузеппе Сантони для РБК daily
 Интервью главы компании Santoni для газеты Ведомости
 Итальянская обувь - за и против

Производители одежды и обуви
Компании Италии